Михаил Шляпников:
 Шляпников, Михаил Сергеевич (1923—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Шляпников, Михаил Юрьевич — российский фермер, создатель системы взаиморасчётов и криптовалюты «колион».